Андре́й Зу́ев:
 Зуев, Андрей Александрович (род. 1964) — российский хоккеист.
 Зуев, Андрей Викторович (род. 1967) — российский композитор.
 Зуев, Андрей Евгеньевич (род. 1973) — украинский и российский футболист.
 Зуев, Андрей Иванович (1911—1963) — полный кавалер ордена Славы.